Landkreis Diepholz is een landkreis in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De Landkreis telt  inwoners () op een oppervlakte van  km².

Steden en gemeenten 

Diepholz is verdeeld in acht eenheidsgemeenten en zeven Samtgemeinden.

Eenheidsgemeenten
{|
| width="450" valign="top" |
 Bassum, stad
 Diepholz, stad
 Stuhr,
 Sulingen, stad
| width="450" valign="top" |
 Syke, stad
 Twistringen, stad
 Wagenfeld
 Weyhe
|}

Samtgemeinden met deelnemende gemeenten: * = bestuurscentrum